|-
| 145401 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145402 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145403 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145404 - ||  || 10 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145405 - ||  || 13 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145406 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145407 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145408 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145409 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145410 - ||  || 4 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145411 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145412 - || 2005 OO || 16 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145413 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145414 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145415 - ||  || 27 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145416 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145417 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145418 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145419 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145420 - ||  || 6 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145421 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145422 - ||  || 7 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145423 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145424 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145425 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145426 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145427 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145428 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145429 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145430 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145431 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145432 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145433 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145434 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145435 - ||  || 27 august 2005 ||  || 
|-
| 145436 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145437 - ||  || 26 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145438 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145439 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145440 - ||  || 26 august 2005 ||  || 
|-
| 145441 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145442 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145443 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145444 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145445 Le Floch || 2005 RS || 2 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 145446 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145447 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145448 - ||  || 6 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145449 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145450 - ||  || 13 septembrie 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
|  ||  || 9 septembrie 2005 || Apache Point || , , 
|-
|  ||  || 10 septembrie 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
|  ||  || 9 septembrie 2005 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 145454 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145455 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145456 - ||  || 24 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 145457 - ||  || 23 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145458 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145459 - ||  || 25 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145460 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145461 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145462 - ||  || 27 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145463 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145464 - ||  || 27 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145465 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145466 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145467 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145468 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145469 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145470 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145471 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145472 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145473 - ||  || 23 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145474 - ||  || 27 septembrie 2005 || Apache Point || , , 
|-
| 145475 Rehoboth ||  || 12 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 145476 - ||  || 2 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145477 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145478 - ||  || 3 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145479 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 11 octombrie 2005 || Apache Point || , , 
|-
| 145481 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145482 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145483 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145484 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145485 - ||  || 31 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145486 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145487 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145488 - ||  || 4 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 145489 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145490 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145491 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145492 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145493 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145494 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145495 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145496 - ||  || 27 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145497 - ||  || 5 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145498 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145499 - ||  || 21 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145500 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-